М102 — аббревиатуры, используемые как правило в маркировке оборудования, технических устройств и моделей:

 М102 — глюкозо-солевой агар (иммунобиологическое диагностическое средство).
 M 102 (галактика) (латиницей) — галактика, описанная в каталоге Мессье под номером 102.

Техника 
 M102 «Inverness» — тральщик типа «Сэндаун» королевского флота Англии.
 Гаубица М102 — буксируемая гаубица 32-го калибра (105 мм), разработка США.
 M102 — турбо-коллектор двигателя внутреннего сгорания.
 М102 — автомобильный двигатель М102, устанавливавшийся на представительские седаны BMW 745i.
 Mercedes-Benz M102 — серия рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей Mercedes-Benz.